Welker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Welker (1939–2015), deutscher Priester, Jesuit und Missionar in Cali, Kolumbien
 Emily Welker (* 2000), deutsche Tennisspielerin
 Ernst Welker (1788–1857), deutscher Maler
 Frank Welker (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler und Komponist
 Hans Welker (1907–1968), deutscher Fußballspieler
 Hartmut Welker (* 1941), Opernsänger 
 Heinrich Welker (1912–1981), deutscher Physiker
 Herman Welker (1906–1957), US-amerikanischer Politiker (Idaho)
 Johann Wilhelm Welker (1870–1962), deutscher Manager
 Kristen Welker (* 1976), US-amerikanische Journalistin
 Lorenz Welker (* 1953), deutscher Mediziner, Medizinhistoriker und Musikwissenschaftler
 Martin Welker (1819–1902), US-amerikanischer Politiker
 Michael Welker (* 1947), deutscher Theologe
 Paul Welker, Großhändler, Ratsherr und Bürgermeister von Posen
 Philip Welker (* 1989), deutscher Badmintonspieler
 Philipp Friedrich Welker (1738–1792), deutscher Beamter
 Sebastian Welker (* 1983), deutscher Opernregisseur
 Tim Welker (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Volkmar Welker (* 1964), deutscher Mathematiker
 Wes Welker (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Welker Award
 Welcker